es un personaje ficticio de la serie de manga y anime Love Hina.

Ella tiene 13 años y proviene de un país imaginario llamado Molmol, el cual tiene varios rasgos similares a la India, por lo que generalmente se confunde con una chica hindú. En la posada de Hinatasou, ella habita en el cuarto 301.

Historia 

Su historia es desconocida en un inicio, pero a medida que fluye la historia, se conoce acerca de su real naturaleza humana. En su país (Molmol), las personas se convierten en adultos a la edad que cada uno decida, siendo marcado con el matrimonio. Kaolla decidió escaparse debido a que sería forzada a casarse con su hermano.

Una vez en Japón, Mitsune le enseñó a hablar japonés a Kaolla, y debido a su estado físico, debe asistir a la escuela. Es allí donde conoce a Shinobu Maehara (sólo anime), convirtiéndose en amigas.

Dentro de la historia central, ella tiene una incidencia menor, debido a que en ciertos capítulos del anime, ella se transforma en adulto cuando ve la luna roja, y luego buscando a su hermano, quien tiene un gran parecido a Keitaro, volviendo a la realidad una vez que se da cuenta de que no es su hermano (sin embargo en el Manga posee total conciencia de ello). 

Aunque cabe destacar que podría estar también enamorada de Keitaro por la forma en que siempre lo recibe con un golpe o al ser la primera persona con la que siempre prueba sus inventos, así lo expresaría en su forma de niña. Pero por un capítulo posterior se sabe que su forma adulta está perdidamente enamorada de él, aunque la transformación sólo durase unos segundos (además en el capítulo 41 del Manga, le pide a Keitaro que la bese, tanto en su forma adulta, como la normal).

Personalidad y habilidades 
Su personalidad es bastante inquieta, posee una gran agilidad y poder de razonamiento, a pesar de su corta edad. 

Dentro de sus habilidades, se encuentra la de ser una genio con las máquinas, creando robots gigantes (mecha), siendo uno de los más memorables el "Mecha Tama-chan", que es un robot en forma de tortuga que se autodesarrollaba a partir de cosas tecnológicas, siendo destruido por Motoko. Además de crear robots, ella desea comerse a la mascota de la residencia (Tama-chan), creando una serie de inventos para hacerlo.

Trivia 
 Uno de sus grandes deseos es crear un imperio tecnológico que se enfrente contra Japón.
 Cuando se convierte en adulto, usa el poder de las tortugas multiplicadas para defenderse, aparte de tocar una guitarra, con la que dirige el ataque.
 Siempre intenta pagar con billetes de su país, en vez de yens.
 Debido a que no habla mucho japonés, pregunta a todas las cosas si es comestible.
 Su cuarto es una verdadera selva,que carece de todo orden. Incluso tiene su propio estanque con salida a las aguas termales.
en el capítulo 5 del manga se confirma que, mide 1.51 m, y sus medidas son 75.55.83.
 Le gustan los plátanos

Su, Kaolla

fr:Personnages de Love Hina#Kaora Sū